Zestawienie najważniejszych bogów w mitologii greckiej i ich odpowiedników w mitologii rzymskiej:

Bogowie greccy
Bogowie rzymscy
Rzymskie odpowiedniki greckich bogów